Główna – prawy dopływ Warty
 Główna – część Pobiedzisk
 Główna – część Poznania
 Główna – wieś w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gm. Debrzno
 Główna – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gm. Pobiedziska